Индоари́йские мигра́ции — гипотетические доисторические миграции индоевропейцев в Индию, где они осели на северо-западе этого субконтинента (территория современного Пакистана) и далее распространялись по всей северной части Индии. Гипотезы о ранних миграциях ариев в Индию сложились преимущественно на основании лингвистических доказательств, а также этнографического анализа ведийской религии, ритуалов, поэзии, социальной организации и распространения колесниц в Древней Индии, характерных для вооружения раннеиндоевропейских племён. В то же время, результаты ряда проведённых в 2000-е годы генетических исследований свидетельствуют о том, что вклад пришлого населения в генофонд популяций Индостана очень значителен, носителей гаплогруппы R1a1 доходит до 46% в высших кастах Индии, таких как кшатрии и брахманы. Общность некоторых Y-хромосомных гаплогрупп для индийских и центральноазиатских популяций объясняется их древним соседством или (в случае с восточноевропейской гаплогруппой R1a) гораздо более древними, чем индоарийские, миграциями ледниковой и постледниковой эпохи.

Индоарии, переселившиеся в древности в Индию, представляли собой часть протоиндоиранских племён, происхождение которых связывают с поселением бронзового века Синташта и андроновской археологической культурой к востоку от Каспийского моря. Эпоха миграций совпадает с серединой/концом бронзового века и позднехаррапской цивилизацией в Индии (1700—1300 гг. до н. э.).

Под влиянием ранних индоарийских переселенцев за Гиндукуш (в начале новой эры была ещё одна волна миграций индоевропейских народов в Индию, связанная с кушанской экспансией) в Южной Азии сложилась ведийская цивилизация раннего железного века. В этот период индоарийское население постепенно распространялось на восток, в долину Ганга, где образовалось царство Кошала и другие ранние государственные образования. Археологически этой эпохе соответствуют культура чёрной и красной керамики и культура серой расписной керамики.

Лингвистика 
Согласно законам лингвистики, наиболее вероятным регионом происхождения языкового семейства является та географическая область, в которой наблюдается наибольшее разнообразие его языков и диалектов. В Индии получила распространение лишь одна ветвь индоевропейских языков, индоарийская, что исключает этот субконтинент из списка вероятных регионов происхождения данного языкового семейства и указывает на появление индоевропейцев в Южной Азии в результате миграции из района более раннего расселения. Регион Центральной и Восточной Европы, напротив, является родным для большой группы индоевропейских языков, включая италийские, греческий, албанский, иллирийские, германские, фракийские, балтийские и славянские. Ряд гипотез о происхождении индоевропейских языков указывают, что они зародились поблизости от Чёрного моря,

В то же время гипотеза об исходе индоевропейцев из Индии выводит происхождение индоевропейцев из Южной Азии. Основанием этому служит ряд генетических исследований, исследований и сравнений материальных культур. Проблематика трактования литературного источника Ригведа также имеет спорные мнения и датировка данного произведения разными исследователями сильно различается. В плане географии стоит принимать во внимание, что Теория исхода из Индии — это по сути теория исхода из Южной Азии, а это современные территории таких стран, как Пакистан, Индия, Бутан, Непал, Бангладеш. Также относящаяся к истории Древней Индии — Индская — Хараппская цивилизация, преемственность которой с индийской культурой доказана археологами при раскопках в долине рек Инд и Ганг — находилась на территориях нынешних Индии, Пакистана и части Афганистана.

Стивен Оппенгеймер выдвинул теорию о южноазиатском происхождении Гаплогруппы R1a (Y-ДНК), которая является одним из маркеров для прослеживания миграций индоевропейцев. Теория предполагает происхождение этой гаплогруппы в Южной Азии около 36 тыс. лет назад, а уже оттуда она начала своё распространение. Гипотеза основана на разнообразии субкладов гаплогруппы и большом числе их носителей в Пакистане, Северной Индии и Восточном Иране,

В процессе распространения индоевропейских языков среди них возникали те или иные особенности, унаследованные большими или меньшими их группами. Например, в некоторых падежах множественного числа германские и балтославянские языки используют окончания со звуком м- (сыны — сынами). Часть индоевропейских языков числительное сто начинает звуком с (группа сатем), другая часть — звуком к (группа кентум). Наибольшее разнообразие подобных признаков наблюдается в предполагаемом районе происхождения языкового семейства — в Центральной и Восточной Европе. В Индии такого разнообразия нет, что делает происхождение всех языков этого семейства в Южной Азии маловероятным.

До появления в Индии ариев здесь были распространены языки других семейств, что также служит доказательством пришлого характера носителей индоевропейских языков. В классический индоевропейский язык Индии — санскрит — попало около 500 слов постороннего происхождения, заимствованных, по-видимому, из дравидского, мунда и других языков. Многие из них употреблялись даже в ритуальных целях. Кроме того, у санскрита и неиндоевропейских языков Индии много общего в морфологии и синтаксисе, в то время как в других индоевропейских языках, включая родственный санскриту древнеиранский язык, такие черты отсутствуют.

Археология 
Существующие археологические данные не подтверждают гипотезу о единовременном массированном вторжении индоариев и вообще индоевропейцев в Индию в доисторическую эпоху. Напротив, они указывают на серию постепенных изменений местных культур в сторону «европеизации».

Хотя в целом социальная и экономическая жизнь заметно изменились, между доисторической и исторической эпохой в Индии наблюдается преемственность как в технологиях и образе жизни, так и в региональной символике, что означает сохранение местного населения и исключает его полную замену пришельцами. Ранее упадок доисторических цивилизаций Индии и внезапную урбанизацию долины Ганга объясняли вторжением орд индоариев. Однако в настоящее время такая интерпретация считается результатом некритического прочтения древних текстов и упрощённого понимания существа перемен, произошедших в индийской культуре. В то же время, отсутствие археологических доказательств вторжения извне не означает, что такого вторжения не было. Многие подобные вторжения, зафиксированные современниками в исторических документах, например, нашествие гуннов в Европу, также не оставили археологических свидетельств.

Теория об «арийском вторжении» на территорию Южной Индии была оформлена в 1953 году. Археолог Мортимер Уилер предположил, что спад Хараппской-Индской культуры мог быть вызван вторжением одного из индоевропейских племён из Центральной Азии — ариев. В доказательство он привёл группу из 37 скелетов, найденную в разных частях Мохенджо Даро и упоминания в Ведах о битвах и крепостях. Однако вскоре другие учёные отвергли теорию Уилера, поскольку скелеты принадлежали периоду, когда город уже был заброшен. Дальнейшие исследования скелетов проведённые Кеннетом Кеннеди в 1994 году, показали что «травмы» на черепах, это не травмы, а следы от эрозии.

С миграциями индоиранских народов связывают андроновскую, маргианскую, язскую, гандхарскую культуры, сейминско-турбинский феномен, культуру кладбища H, культуру охряной расписной керамики, культуру серой расписной керамики и некоторые другие. По лингвистическим данным, отделение индоариев от протоиндоиранских племён произошло между 2000 и 1800 гг. до н. э. Последние достигли Ассирии на западе и Пенджаба на востоке до 1500 г. до н. э. В Маргиане они появились не позднее 1700 г. до н. э. Ареал культуры кладбища Н и гандхарской культуры считается регионом наиболее раннего расселения индоариев в Индии, соответствующим периодам около 2000—1800 гг. и 1700—1400 гг. до н. э.

Распространённое мнение об индоиранской принадлежности носителей андроновской культуры оспаривают те, кто указывает на различия в похоронном обряде у жителей степей к северу и оазисов к югу от реки Амударья. Сторонники индоиранской теории, напротив, указывают на общие черты и синхронность северных и южных культур. Промежуточную позицию занимают авторы, считающие, что в Средней Азии индоиранцы восприняли маргианскую культуру, но сохранили свой язык и религию, которые впоследствии принесли в Индию и Иран.

Причины, по которым маргианские артефакты оказались в погребениях долины Инда, неизвестны. С одной стороны, это может свидетельствовать о миграции населения из Средней Азии в Индию, а с другой — наличием товарного и культурного обмена между этими регионами. Так или иначе, находки маргианских артефактов в Индии, соответствующей эпохе проникновения индоариев на юг, подтверждают наличие контактов между севером и югом.

Миграция индоариев в северный Пенджаб по времени совпадает с окончательным угасанием индской цивилизации. Многие авторы считают, что историческая ведийская культура появляется на развалинах предшествующей цивилизации как результат слияния этносов, индоариев и местного населения. Действительно, материальная культура охряной расписной керамики свидетельствует о взаимовлиянии коренных жителей и иммигрантов. Однако в литературе (Риг-веда) пережитки индской культуры не столь значительны, а военное противостояние вторгшихся кочевников и жителей местных городов всячески подчёркивается. Около 1900 г. до н. э. многие города Пенджаба опустели, хотя одновременно появилось много новых поселений, а города в соседних регионах даже разрослись. Массовое переселение могло быть вызвано не только войной, но и климатическими изменениями. Так, в это время произошло изменение русла реки Инд, сопровождавшееся масштабным наводнением.

Наиболее значительные культурные изменения имели место в долине реки Сват (Пакистан). Здесь ок. 1800 г. до н. э. появилась новая археологическая культура — гандхарская. Кроме керамики нового типа и ранее неизвестных здесь лошадей здесь появились и новые погребальные обряды, соответствующие описаниям ведийской литературы и определённо идентифицируемые как индоарийские. В том числе появились погребения с лошадьми, что характерно также для андроновской культуры, хотя характер погребений несколько иной и самобытный.

Письменные источники

Митанни 
Самые ранние письменные источники, свидетельствующие о проникновении индоиранских племён, найдены на территории современной Сирии. Существовавшее здесь во II тысячелетии до н. э. государство хеттов вело переговоры с соседним государством Митанни. В тексте одного из договоров с хеттами царь Митанни клянётся именами множества богов, среди которых упоминаются и божества Вед. Официальным языком Митанни был хурритский, но часть населения этого государства говорила на арийском языке и исповедовала ведийскую религию. Личные имена митаннийской аристократии также нередко указывают на их происхождение от индоиранских предков.

Вместе с ариями на Ближний Восток попали их лошади, и в обоих государствах терминология коневодства была заимствована из арийского языка. Она имеется в специальном руководстве для колесничих, написанном на хеттском языке неким Куккули Митаннийским.

Риг-веда 

Ригведа или книга гимнов представляет собой древнейшую часть ведийской литературы, созданную в тот период, когда индоарии ещё оставались кочевниками, и в центре их религии были культы Сомы и Агни. Она написана с ритуальными, а не историографическими или этнографическими целями, и любой исторический контекст в Ригведе может быть выявлен лишь посредством сложного научного анализа.

В книге упоминаются укрепления из глины и дерева (палисады), которые возводили враждебные индоариям народы. Арийский бог Индра описан как разрушитель городских укреплений. Сами индоарии жили в неукреплённых селениях, не имели письменности (Ригведа первоначально передавалась изустно), кораблей и политической организации. Товарообмен обычно включал скот, то есть денег индоарии тоже не знали. Функции их вождей ограничивались ведением войны и религиозными ритуалами.

Несмотря на пасторальный характер общества, в тексте нет каких-либо указаний на миграции из отдалённого региона или упоминаний о покинутой исторической родине. Все описанные события происходят в Пенджабе, и лишь смещение центра событий в долину Ганга, произошедшее в более поздних ведийских текстах, может быть интерпретировано как расселение носителей культуры из Пенджаба на восток.

Авеста 
Авесту, главный религиозный текст иранских зороастрийцев, объединяет с ведийской религией культ божества Митры и галлюциногенного напитка сомы или хаомы. В то же время индоиранское понятие дэва в индоарийском означало бог, а в древнеиранском — демон, и наоборот, древнеиранское ахура (бог) соответствует индоарийскому  асура (демон). Некоторые авторы считают, что это отражает религиозное противостояние между индоарийскими и древнеиранскими племенами и что Ригведа и древнейшая часть Авесты были созданы в одну и ту же эпоху раскола индоиранских племён. В Авесте упоминается географический регион, где жил пророк Заратустра и его первые последователи. Разные авторы усматривают в нём разные области Азии, но в основном помещают его между Аральским морем, горами Гиндукуш и восточным Ираном.

См. также 
 Миграция тюрков

Примечания

Ссылки 
 Горшунова О. В. До того как сказал Заратустра… Индоевропейская экспансия и религиозный кризис в Средней Азии в период поздней бронзы // Религия в XXI веке: Архаика и современность. Москва: Каллиграф, 2012. Сс. 119—137. — ISBN 978-5-903630-21-9.
 Клостермайер К. Вопросы теории арийского вторжения и пересмотр истории Древней Индии
 .
 .
 .
 
 .
 .
 .
 Chakrabarti, D.K. The Early use of Iron In India. Dilip K. Chakrabarti.1992. New Delhi: The Oxford University Press.
 Chakrabarti, D.K. 1977b. India and West Asia: An Alternative Approach. Man and Environment 1:25-38.
  .
 Dhavalikar, M. K. 1995, «Fire Altars or Fire Pits?», in Sri Nagabhinandanam, Ed V Shivananda and M. K. Visweswara, Bangalore.
 .
  .
 .
 .
 Fussman, G.; Kellens, J.; Francfort, H.-P.; Tremblay, X.: Aryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale. (2005) Institut Civilisation Indienne ISBN 2-86803-072-6
 .
 
 .
 Kak, Subhash. The Astronomical Code of the Rigveda; Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd (2000), ISBN 81-215-0986-6
 .
 Klaus Klostermaier. 1989. A Survey of Hinduism. Albany: State University of New York Press.
 
 .
 Lal, B.B., (1984) Frontiers of the Indus Civilization.1984.
 Lal, B.B., (1998) New Light on the Indus Civilization, Aryan Books, Delhi 1998
 Lal, B.B. 2005. The Homeland of the Aryans. Evidence of Rigvedic Flora and Fauna & Archaeology, New Delhi, Aryan Books International.
 Lal, B.B. 2002. The Saraswati Flows on: the Continuity of Indian Culture. New Delhi: Aryan Books International
 .
 .
 Pargiter, F.E. [1922] 1979. Ancient Indian Historical Tradition. New Delhi: Cosmo.
 
 .
 S. R. Rao. The Aryans in Indus Civilization. 1993
 .
 Sethna, K.D. 1992. The Problem of Aryan Origins. New Delhi: Aditya Prakashan. ISBN 81-85179-67-0
  .
 .
 Thapar, Romila. 1966. A History of India: Volume 1 (Paperback). ISBN 0-14-013835-8
 .
 .
 .
 .
  .
 .

Азия бронзового века
Бронзовый век на Ближнем Востоке
История Южной Азии